Нагорня́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Нагорняк Віталій Володимирович (1970—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Нагорняк Майя Володимирівна — журналіст, педагог, науковець.
 Нагорняк Ростислав Михайлович — старший лейтенант поліції, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Нагорняк Сергій Володимирович — український підприємець, народний депутат України 9-го скликання.
 Нагорняк Сергій Миколайович — український футболіст.
 Нагорняк Степан Григорович — український винахідник, педагог.

Див. також 
 Нагірняк

Примітки 

Українські прізвища